Poux ist der Familienname folgender Personen:
 Jean-Baptiste Poux (* 1979), französischer Rugbyspieler
 Jean-Baptiste Poux-Gautier (* 1981), andorranischer Tennisspieler
 Paul Poux (* 1984), französischer Radrennfahrer

Siehe auch:
 Pou